Tróccoli es un apellido italiano. Puede referirse a:
Personas
 Antonio Tróccoli (1925–1995), político argentino.
 Luis Tróccoli (1921–1993), político y periodista uruguayo.
 Milton Luis Tróccoli Cebedio (* 1964), obispo auxiliar de Montevideo.
Lugares
 Estadio Luis Tróccoli, escenario deportivo en Montevideo.